

Llista de les principals faltes de gramàtica 
El 1937 es publica aquest llibre que recull les principals faltes de gramàtica segons el mestre Fabra. Hi inclou exemples i exercicis de cadascun dels temes llistats:
 Omissió indeguda de la partícula "no"
 Doncs
 Ademés
 Quin / qual
 El que / el qual
 Qual / el qual / el... del qual
 Defecte consistent a expressar dues vegades un mateix complement mitjançant el mot relatiu i un pronom feble adjuntat al verb
 "Que" en lloc d'altres relatius
 Que / de què / a què / en què
 Omissió de la conjunció "que"
 Tenir que / Haver-hi que
 Ús indegut del gerundi
 "A" en els complements directes
 "A" i "en" davant un infinitiu
 Baix / sota
 Li / l'hi / la hi / li ho
 Els, plural de "li"
 Els hi
 Llur
 El mateix
 Demés
 "Lo" neutre
 Lo qual

Referències 

Pompeu Fabra i Poch